2013 RA est un objet transneptunien extrême ayant un aphélie à 960 ua.

Annexes

Articles connexes 
 Objet transneptunien

Références 

Planète mineure non numérotée
Objet détaché
Objet transneptunien extrême
Planète mineure découverte en 2013